RBS Be 4/8 (41-61), een elektrisch treinstel van de Regionalverkehr Bern-Solothurn
 RBS Be 4/8 (81-89), een elektrische tram van de Regionalverkehr Bern-Solothurn